Джон Сінгер Сарджент (; 1856–1925) — американський художник.
 Джон Ґарібальді Сарджент (1860–1939) — американський юрист та урядовець, 53-й Генеральний прокурор США  (1925 — 1929).
 Чарлз Спрег Сарджент (1841–1927) — американський ботанік.
 Томас Сарджент (;  1943) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки за 2011 рік.
 Геофф Сарджент (;  1969) — канадський хокеїст.
 Джессі Сарджент (;  1988) — новозеландський велогонщик, олімпійський медаліст.